English Rose е английска RAC група, основана в град Коулвил през 1987 година. Свързани изпълнители са Born, Brutal Attack, Celtic Warrior, Close Shave, Razors Edge, Skrewdriver, Squadron, Whitelaw.

История 
Групата е основана през 1987 година като „White Aggression“, но месец преди първия си концерт сменя името си на English Rose.

Състав 
 Стив Джоунс – вокал
 Мик – китара
 Дийн Портер – китара
 Спен – бас
 Blakey – барабани
 Guinness – китара
 Стив – китара
 Мартин Крос – китара
 Дирк – китара
 Брад
 Стинко
 Крис Телфорд – бас
 Грахам – китара, бас
 Том – китара
 Blakey – барабани
 Сиско

Дискография

Студио албуми

Демо албуми

EP-та

Концертни албуми

Съвместни албуми

Сингли

Източници

Външни препратки 
  English Rose  // Unitedskins.com
  English Rose // Last.fm
  English Rose // Discogs